Es la acción y resultado de tomar para sí mismo alguna cosa haciéndose dueño de ella. Hace referencia a varios artículos:

 Apropiación indebida, delito contra el patrimonio, que consistente en el apoderamiento de bienes ajenos.
 Apropiacionismo, movimiento artístico que sigue el procedimiento de la apropiación. En las artes visuales, el término apropiación se refiere, a menudo, al uso de elementos tomados para la creación de una nueva obra, sea pintura, escultura o incluso poesía.
 Apropiación original, principio o ley del primer ocupante, parte esencial de la ética liberal clásica y la anarquista propietarista.
 Apropiación de bebés o Tráfico de menores, una de las formas de trata de personas, práctica de secuestro, desaparición y ocultamiento de la identidad de niños.
 Apropiación marina o Seasteading, concepto de creación de viviendas permanentes en el mar.
 Teoría de la propiedad-trabajo, teoría del derecho natural que sostiene que la propiedad originalmente proviene de la aplicación del trabajo sobre los recursos naturales.
 En Derecho, la propiedad es el poder directo e inmediato sobre un objeto o bien, por la que se atribuye a su titular la capacidad de disponer del mismo, sin más limitaciones que las que imponga la ley. El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los bienes susceptibles de apropiación.

Enlaces externos